Die Abkürzung NNH steht für:
 Niedersächsischer Nutzfahrzeug Handel
 Nasennebenhöhlen (lat. Sinus paranasales), luftgefüllte Schleimhautaussackungen der Nasenhöhle 
 engl. number needed to harm (dt. etwa Anzahl die benötigt wird um Schaden hervorzurufen ), siehe Anzahl der notwendigen Behandlungen #NNH

Abkürzung